Tottenham Hotspur FC deltog säsongen 2012/2013 i Premier League, UEFA Europa League, FA-cupen samt Engelska ligacupen. Laget slutade femma i ligan och nådde kvartsfinal i Europa League, medan de inhemska cuperna inte innebar några signifikativa framgångar. Nye managern André Villas-Boas fick se lagets stjärnspelare Gareth Bale bli utnämnd till årets spelare i ligan för andra gången på blott 24 månader..

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Jordan Archer
  Carlo Cudicini
  Brad Friedel
  Gomes
  Hugo Lloris

Backar
  Benoît Assou-Ekotto
  Steven Caulker
  Michael Dawson
  William Gallas
  Younès Kaboul
  Kyle Naughton
  Danny Rose
  Jan Vertonghen
  Kyle Walker

Mittfältare
  Gareth Bale
  David Bentley
  Tom Carroll
  Moussa Dembélé
  Iago Falqué
  Lewis Holtby
  Tom Huddlestone
  Aaron Lennon
  Jake Livermore
  Scott Parker
  Sandro
  Gylfi Sigurðsson
  Andros Townsend

Anfallare
  Emmanuel Adebayor
  Jermain Defoe
  Clint Dempsey
  Harry Kane

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Gareth Bale 21
  Jermain Defoe 11
  Clint Dempsey 7
  Emmanuel Adebayor 5
  Jan Vertonghen 4
  Aaron Lennon 4
  Gylfi Sigurðsson 3

Tabell

Uppdaterad: 27 maj 2013

UEFA Europa League

Gruppspel

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Referenser

Noter

2012/2013
Tottenham